María Leonor de Brandeburgo (en alemán, Maria Eleonora von Brandenburg; Königsberg, 11 de noviembre de 1599-Estocolmo, 18 de mayo de 1655) fue una princesa de Brandeburgo, perteneciente a la dinastía Hohenzollern. Era la esposa del rey Gustavo II Adolfo de Suecia y por tanto reina de Suecia, a partir de 1620 hasta la muerte del rey en 1633. Hija del príncipe elector Juan Segismundo I de Brandeburgo y de Ana de Prusia. Fue la madre de la reina Cristina de Suecia.

Biografía 

María Leonor fue pretendida desde su adolescencia por el joven rey Gustavo II Adolfo de Suecia. La reina viuda Cristina buscaba el matrimonio de su hijo con una princesa protestante a fin de fortalecer a Suecia, especialmente frente a la amenaza del rey de Polonia, que pretendía anexionarse Suecia. Gustavo Adolfo viajó a Alemania en 1618 y en 1620, fecha esta última en que recibió el consentimiento de la princesa para casarse.

El compromiso hubo de superar serios obstáculos. El hermano de María Leonor, el príncipe Jorge Guillermo, que acababa de sustituir a su padre en el gobierno de Brandeburgo, se negó a consentir la boda pues temía la ruptura de relaciones con su vecina Polonia. La princesa Ana, madre de María Leonor, decidió llevarla en secreto a la ciudad de Wismar, donde fue recogida por una comitiva sueca.

La boda entre Gustavo Adolfo y María Leonor tuvo lugar en Estocolmo el 25 de noviembre de 1620, siendo coronada como reina el 28 de noviembre. 

Desde el principio, María Leonor mostró un fuerte apego y amor por su marido, pero hubo de soportar los continuos viajes militares del rey al extranjero. Se interesó por la arquitectura y la música, y compartió esos intereses con su esposo, aunque no destacó de manera especial en alguna de esas actividades. Era una persona de exquisitos gustos, especialmente obsequiosa e inclinada hacia el lujo desmesurado, estilo de vida que resultó muy gravoso para el reino. La reina tuvo problemas para quedar embarazada. Después de un primer embarazo malogrado, tuvo a su hija, Cristina Augusta, en 1623, que falleció al año siguiente. Pero el 7 de diciembre de 1626 nació Cristina, futura reina de Suecia.

En 1631, acompañó a al rey Gustavo II Adolfo en su campaña por Alemania, durante la guerra de los Treinta Años. Establecieron su corte en la ciudad de Maguncia. El 6 de noviembre de 1632, estando María Leonor en Maguncia, acaeció la muerte de Gustavo Adolfo en Lützen. Los restos mortales del rey fueron trasladados a Suecia en 1633. Las relaciones entre la reina viuda y el gobierno comenzaron a ser ásperas. María Leonor cayó en una gran depresión, que le llevó a comportarse anormalmente, tal que se negó a separarse de los restos de su marido y retrasó varios meses el entierro. Cuando por fin se pudo sepultar al rey, la viuda permaneció mucho tiempo junto a la tumba.

El gobierno de la regencia temió que la inestabilidad emocional de María Leonor influyera en la joven reina Cristina, por lo que el canciller Axel Oxenstierna decidió separar a la niña de su madre en 1636. Como reina viuda, María Leonor se instaló en el castillo de Gripsholm, donde llevó una vida de dispendio que provocó la indignación del gobierno. Cuando las relaciones con el gobierno empeoraron por su carácter, Leonor pensó en regresar a su natal Prusia, pero el gobierno sueco le negó el permiso pues su hermano, el príncipe de Brandeburgo, era por entonces enemigo de Suecia. María Leonor entabló negociaciones secretas con el gobierno del rey Cristián IV de Dinamarca y decidió escapar de Gripsholm vestida de paisana. Una vez que llegó al poblado de Trosa, se embarcó en un barco que la llevó a la isla de Gotland, donde fue recogida por un barco de guerra danés y llevada a Dinamarca. En Dinamarca cambiaba de residencia frecuentemente. En Suecia, su partida fue calificada de traición, teniendo en cuenta la enemistad existente entre los reinos de Suecia y Dinamarca. 

En 1641, por el tratado de paz entre Suecia y Brandeburgo, el príncipe Federico Guillermo, sobrino de María Leonor, aceptaba acoger a la reina en Prusia, y Suecia le otorgaba una pensión. En 1643, María Leonor abandonó Dinamarca rumbo a Prusia, país en el que permanecería cinco años. En 1648, pudo regresar a Suecia y ser testigo de la coronación de su hija, la reina Cristina. Se le concedió, por órdenes de Cristina, el castillo de Nyköping como residencia. En Nyköping, recibió en 1654 la inesperada visita de su hija cuando ésta abandonó el país renunciando al trono. Tras esa desafortunada circunstancia, María Leonor llevó una vida de aislamiento. Su pensión fue asegurada por el nuevo rey, Carlos X Gustavo, hasta su muerte en Estocolmo, el 18 de marzo de 1655, a los 55 años.

Sus restos mortales fueron llevados a la Iglesia de Riddarholmen, acompañando a los de su esposo, Gustavo II Adolfo de Suecia.

Referencias 

Reinas consortes de Suecia del siglo XVII
Nobles alemanas del siglo XVII
Fallecidos en Estocolmo
Consortes reales de la casa de Hohenzollern
Princesas de Brandeburgo (casa de Hohenzollern)